Erico II (en alemán Erich II; entre 1418 y 1425 - 5 de julio de 1474) fue un miembro de la Casa de Pomerania (también conocida como la Casa del Grifo) y fue el Duque reinante de Pomerania-Wolgast entre 1457 y 1474. Era el hijo de Wartislaw IX de Pomerania-Wolgast y de Sofía, hija de Erico IV de Sajonia-Lauenburgo.

Biografía 
En 1451, Wartislaw IX arregló el matrimonio de su hijo con Sofía, hija de Bogislao IX de Pomerania-Stolp y heredera de Erico I de Pomerania-Stolp, quien también había sido rey de la Unión de Kalmar. El matrimonio de estos parientes distantes garantizaba a Erico II acceso a los territorios de Erico I en Pomerania Oriental. También, Erico I arregló que el Territorio de Lauenburg-Bütow en la frontera de Pomerelia fuera concedido por el rey polaco a Erico II el 3 de enero de 1455 como recompensa por la ayuda a Polonia en su lucha contra los Caballeros Teutónicos

En 1456, Erico asumió el control del Territorio de Maszewo en Pomerania Oriental, a pesar de que Wassow no fue incluido en su porción de Pomerania. Esto condujo a conflictos con Otón III de Pomerania-Stettin e incluso con Erico I. Aunque las ciudades pomeranas pudieron mediar en negociaciones entre los duques, lo que llevó a un compromiso el 16 de enero de 1457 en Rügenwalde, Erico perdió el apoyo de los otros duques pomeranos con esta acción.

En agosto de 1457, Erico estaba cazando en los bosques cercanos a Horst, que no pertenecían a sus territorios, sino a la ciudad Hanseática de Greifswald. Sin respetar los derechos de la ciudad ordenó a los campesinos locales que lo ayudaran. El alcalde de Greifswald Heinrich Rubenow condujo a los ciudadanos de Greifswald y Stralsund en un intento de arrestar a Erico. Aunque los ciudadanos capturaron a su guardia, Erico logró escapar. A estas alturas no tenía solo la oposición de los duques pomeranos co-gobernantes, sino que también la oposición de las ciudades pomeranas.

Después de la muerte de su padre, Wartislaw IX, más tarde en 1457, Erico recibió Pomerania-Wolgast conjuntamente con su hermano menor, Wartislaw X. Se dividieron el ducado con Wartislaw X recibiendo el principado de Rügen (con Rügen, Barth, Tribsees y Grimmen) mientras que Erico recibió la parte más oriental. A la muerte de Erico I, en 1459 Erico II obtuvo Pomerania-Stolp y Pomerania-Rügenwalde debido a las reclamaciones de su esposa. A pesar de ser un ducado dividido, en realidad, Pomerania era concedida a los duques como un feudo para ser co-gobernado, lo que significaba que varios asuntos tenían que tratarse en común. Como Erico no respetó los derechos de Wartislaw X como co-gobernante, Wartislaw buscó una alianza con el Margraviato de Brandeburgo el 6 de septiembre de 1459 en Angermünde. Empeñó el área al norte del brandeburgués Uckermark al margrave Hohenzollern Federico II y a cambió se aseguró la protección militar contra su hermano.

En 1464, el primo de Erico, Otón III de Pomerania-Stettin murió de peste negra, dejando a Erico y Wartislaw así como a Federico II de Brandeburgo como reclamantes de la herencia. En 1466 a Erico II y Wartislaw X se le concedieron gravámenes por el elector de Brandeburgo en Soldin. Sin embargo el contrato no fue cumplido y llevó a una intervención militar. Consciente que no podría soportar la presión de Brandeburgo sin aliados, Erico buscó resolver el conflicto con una alianza con Polonia y en 1470 invadió el Neumark brandeburgués. Brandeburgo había reclamado desde hacía largo tiempo Pomerania, verificado por el emperador Federico III. El emperador ordenó a Erico II y Wartislaw X a reconocer la suzeranía de Brandeburgo. El Duque Enrique de Mecklemburgo actuó como mediador y el ejército mecklemburgués se trasladó hacia el este siguiendo el río Tollense, mientras que un ejército brandeburgués avanzó hacia el norte desde Uckermark siguiendo el río Randow. Las campañas finalizaron por la Paz de Prenzlau de 31 de mayo de 1472 y los duques pomeranos prometieron lealtad al elector de Brandeburgo. Brandeburgo de nuevo recibió el derecho de herencia sobre Pomerania tras la extinción de la Casa de Pomerania.

Erico murió en 1474 de una enfermedad similar a la peste. Fue enterrado en la Abadía de Eldena cerca de Greifswald y fue sucedido por su hijo Bogislao X.

Matrimonio e hijos 
Erico II contrajo matrimonio con Sofía de Pomerania-Stolp. Con su esposa, tuvo nueve hijos:

Bogislao X (1454-1523)
Casimiro (ca. 1455-1474)
Wartislaw (después de 1465-1475)
Barnim (después de 1465–1474)
Isabel (m. 1516), priora del Convento de Verchen.
Sofía (1460-1504), ∞ Duque Magnus II de Mecklemburgo-Schwerin y -Güstrow (1441-1503).
Margarita (m. 1526), ∞ Duque Baltasar de Mecklemburgo (1451-1507), administrador de los Principados-Obispados de Hildesheim y Schwerin.
Catalina (ca. 1465-1526), ∞ Duque Enrique IV de Brunswick-Luneburgo (1463-1514), Príncipe de Wolfenbüttel.
 María (m. 1512), abadesa del Convento de Wollin.

Ancestros

Bibliografía 
 

Duques de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XV